Толтепек има више значења:

 Толтепек, Сан Рафаел Толтепек (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Толтепек (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику